Анжі́ () — муніципалітет у Франції, у регіоні О-де-Франс, департамент Уаза. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 55 км на північ від Парижа, 65 км на південь від Ам'єна, 21 км на південний схід від Бове.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 473 оподатковані домогосподарства, у яких проживали 1255,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 
 Анжі на сайті французького Національного інституту географії
 Анжі на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 [ Розташування муніципалітету Анжі на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Уаза

Примітки 

Муніципалітети департаменту Уаза